Piotr Adamski (1891–1982) – polski duchowny
 Piotr Adamski  (ur. 1984) – polski model i przedsiębiorca, „polski hydraulik”